Cerro Chico kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro Chico, Oaxaca, San Francisco Ixhuatán, 
 Cerro Chico, Veracruz, Zongolica,